Der Begriff Tigermotte ist:
 eine häufige Fehlübersetzung des englischen Begriffs „tiger moth“, der in dieser Sprache allgemein für Bärenspinner (Arctiidae) steht
 die alternative Bezeichnung für den Gelben Fleckleibbären, die seltener auch auf andere Fleckleibbären angewendet wird